Wehner:
 Arthur von Posadowsky-Wehner (1845, Großglogau  1932, Naumburg an der Saale), en tysk statsman
 Herbert (Richard) Wehner (1906, Dresden  1990, Bonn), tysk politiker

Se även 
 Weiner
 Wegener
 Wegner
 Wagner (efternamn)

tyska efternamn